Kahlen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kahlen (1892–1959), deutscher Politiker (FDP)
 Stefan Meyer-Kahlen (* 1968), deutscher Computerschachprogrammierer, siehe Shredder (Schachprogramm)
 Timo Kahlen (* 1966), deutscher Medien- und Klangkünstler
 Wolf Kahlen (* 1940), deutscher Videopionier sowie Performance-, Objekt- und Medienkünstler

und zweier baltischer Familien
 Kahlen (Haus Neu-Kalzenau)
 Kahlen (Haus Seltinghof)

Kahlen bezeichnet: 
 Kahlen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kaleń (Świerzno)